Tamași se poate referi la:
 Tamași, Bacău
 Tamași, Ilfov